Otto Thöne ist der Name folgender Personen:

* Otto Thöne (Pädagoge, 1858) (1858–1943), deutscher Pädagoge, Philologe und Rundfunkmanager
 Otto Thöne (Pädagoge, 1887) (1887–??), deutscher Lehrer 
 Otto Thöne (Landrat), deutscher Verwaltungsbeamter, Landrat im Rheingaukreis